Lega Nazionale B – vecchia denominazione della divisione cadetta del campionato svizzero di calcio
 Lega Nazionale B – divisione cadetta del campionato svizzero di calcio femminile
 Lega Nazionale B – divisione del campionato svizzero maschile di calcio a 5
 Lega Nazionale B – divisione cadetta del campionato svizzero di hockey su ghiaccio
 Lega Nazionale B – divisione cadetta del campionato svizzero di hockey su ghiaccio femminile
 Lega Nazionale B – divisione cadetta del campionato svizzero di hockey su pista
 Lega Nazionale B – divisione cadetta del campionato svizzero di pallacanestro
 Lega Nazionale B – divisione cadetta del campionato svizzero di pallacanestro femminile
 Lega Nazionale B – divisione cadetta del campionato svizzero femminile di tennistavolo
 Lega Nazionale B – divisione cadetta del campionato svizzero maschile di tennistavolo